Son La kan avse:

 Son La (provins) – en provins i Vietnam 
 Son La (stad) – huvudstaden i provinsen Son La